

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Charles Pierre Lubin Griois, (1772-1839), militaire français et baron d'Empire ;
 Georges Griois, (1872-1944), peintre français.

Homonymie de patronyme